Jón Árnason kan syfta på bland andra:

* Jón Árnason (1665–1743), isländsk biskop
 Jón Árnason (1727–1777), isländsk sysselman
 Jón Árnason (1819–1888), isländsk folkminnessamlare och bibliotekarie
 Jón Gunnar Árnason (1931–1989), isländsk skulptör
 Jón Loftur Árnason (född 1960), isländsk schackspelare